Buitenvaart (Almere), een woonwijk in Almere
 Buitenvaart (kanaal), een kanaal in de provincie Utrecht